Atari Masterpieces Vol. I — это набор ретро-игр фирмы Atari для игрового пульта N-Gage. Выпущен фирмой Nokia в 2005 году. Включает в себя следующие игры, выпускавшиеся фирмой Atari в виде игровых автоматов:
 Asteroids, 1979
 Battlezone, 1980
 Black Widow, 1982
 Lunar Lander, август 1979
 Millipede, 1981
 Missile Command, конец 1980
 Red Baron
 Super Breakout

Свои лучшие результаты можно передать на сервер «Арена», который поддерживает всемирную таблицу лучших результатов.

Также в MMC-карточке игры присутствуют четыре видеосекции интервью с Nolan Bushnell'ом, основателем фирмы Атари и четыре «открываемых» игры от консоли Atari 2600 (для их активирования необходимо набрать определённое количество очков в другие игры):
 Adventure 2600
 Surround 2600
 Video Chess 2600
 Yars' Revenge 2600

Ссылки 
 Информация об игре на сайте Nokia
 Всемирная таблица рекордов

Игры для N-Gage